La 3.Liga 2019-2020 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2.Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2.Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux trois dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à , match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Depuis que le VfR Aalen a déposé son bilan le 14 février 2017, neuf points de la saison en cours ont été déduits par le comité de match de la DFB le 10 mars 2017.
 Depuis que le FSV Francfort a déposé son bilan le 11 avril 2017, neuf points de la saison en cours ont été déduits par le comité de match de la DFB le 24 avril 2017.

Le TSV 1860 Munich - en tant que relégué de la  Bundesliga, qualifiée pour la saison 2017/18 - n'a pas obtenu de licence pour la . Le SC Paderborn reste en troisième division comme dix-huitième du tableau.

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

La déduction de neuf points du VfR Aalen a été incluse à partir de la  et celle du FSV Francfort à partir de la .

Statistiques

Buts marqués par journée

Meilleurs Buteurs 

Mise à jour au

Barrages de promotion/relégation 

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football 2016-2017
 Championnat d'Allemagne de football D2 2016-2017
 Coupe d'Allemagne de football 2016-2017

Lien externe 

2016-2017
Allemagne M3
Football M3
Championnat M3